Herøy può riferirsi a:
Herøy (Møre og Romsdal) comune norvegese della contea di Møre og Romsdal.
Herøy (Nordland) comune norvegese della contea di Nordland.